Morpeth kan syfta på följande platser:

Australien 

 Morpeth, New South Wales, Maitland Municipality, 
 Morpeth, Queensland – en ort i Queensland, Australien

Storbritannien 

 Morpeth, ort i Northumberland, England, 

Robotskapade Australienförgreningar